Затуловский () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Затуловский, Леонид Борисович (род. 1935) — украинский композитор и дирижёр, трубач, педагог.
 Затуловский, Марк Леонтьевич (1907—1969) — советский скрипач, музыкальный педагог.
 Радуль-Затуловский, Яков Борисович (1903—1987) — советский киевед и японовед.

